Mošnica – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Mošnica – potok w Niżnych Tatrach na Słowacji (dopływ Palúdžanki w dorzeczu Wagu)